Ерофеевы — древний русский дворянский род.

История рода 
Никита и Андрей Васильевичи Ерофеевы владели поместьями в Шелонской пятине (1498). Иван, Лев и Андрей Ерофеевы опричники Ивана IV Грозного (1573). Матвей Парфеньевич вёрстан новичным окладом по Арзамасу (1628). Никита и Михаил Ерофеевы сокольничии, Никита за Грузинскую и Имеретинскую службы жалован сукном, Михаилу жалована камка (1660). Алексей Ерофеев подьячий, потом дьяк, был на воеводской службе на Волге (Ваге) (1671), в Царицыне (1684). Михаил Семёнович Ерофеев купил вотчины село Амирово и сельцо Леухино с деревнями и пустошами в Бохове стане и пустоши в Кошелеве стане Московского уезда (1654), подал челобитную боярину И. Д. Милославскому о местничестве (апрель 1659), дьяк Конюшенного приказа (1676—1678), дьяк (1692). Поручик рейтарского строя Никифор Васильевич и прапорщик Иван Васильевич участники Чигиринского похода (1678).

В последней четверти XVII века Яким Несмеянов и Яким и Илья Титовичи (Тихоновичи) владели поместьями в Арзамасском уезде. В Можайских писцовых книгах (1626/27) упомянуты Истома Петрович и Семён Григорьевич, Богдан и Никита Ерофеевы владели поместьями в Можайском уезде (1689). Никита, Иван и Яков Васильевичи владели поместьями в Боровском уезде (1697).

Три представителя рода владели населёнными имениями (1699).

Известные представители 
 Ерофеев Никита Семёнович — зубцовский городовой дворянин (1628—1630).
 Ерофеев Сергей Васильевич — убит под Орликом (1657/58).
 Ерофеевы: Михаил и Алексей — дьяки (1676).
 Ерофеевы: Иван Никитич и Сергей Михайлович — московские дворяне (1695).

Примечания